Bhímráo Rámdzsí Ámbédkar (1891–1956), Dr. Ámbédkar, Bhímráo Rámdzsí Ámbédkar, indiai társadalmi reformer, buddhista szent 
 Dr. Ámbédkar Gimnázium, Dr. Ámbédkarról elnevezett magyarországi buddhista gimnázium
 Ambedkar Stadion, 
 Dr. Ambedkar Nagar, Mhow,  Dr. Ámbédkarról elnevezett indiai város